De volgende personen:
Ahmet Zappa (1974), Amerikaans gitarist, acteur en presentator
Diva Zappa (1979), Amerikaans kunstenares
Dweezil Zappa (1969), Amerikaans gitarist
Frank Zappa (1940-1993), Amerikaans musicus en componist
Moon Zappa (1967), Amerikaans actrice

En tevens naar:
Zappa (geslacht), een vissengeslacht